F15, F 15 eller F-15 kan syfta på:

Platser 

F 15 Flygmuseum – ett flygmuseum i Söderhamn.
F 15 Söderhamn – en svensk flygflottilj Hälsinge flygflottilj som verkade åren 1945–1998.

Fordon 
BMW F15 – en SUV tillverkad av BMW mellan 2013 och 2018
F-15 Eagle – ett amerikanskt jaktflygplan.
F-15E Strike Eagle – ett amerikanskt jaktflygplan
F-15 Eagle II, den senaste versioner av ovanstående stridsflygplan. Tidigare kallad F-15EX

Populärkultur 
F-15 Strike Eagle, datorspelserie från Microprose (stridsflygplans-simulatorspel)
 F-15 Strike Eagle, släppt 1985
 F-15 Strike Eagle II, släppt 1989 
 F-15 Strike Eagle III, släppt 1992